Nationaal Glasmuseum
Glasmuseum Veenhuizen